Vosgos puede referirse a:

 Vosgos: departamento de Francia; 
 Vosgos: cadena montañosa de Francia; 
 Plaza de los Vosgos, plaza más antigua de París; o
 Batalla de Los Vosgos, acontecimiento histórico que tuvo lugar en el año 58 a. C., y enfrentó fuerzas romanas a las órdenes de Julio César con las fuerzas suevas de Ariovisto.